YB, Yb eller yb kan syfta på:

 YB – en informationsenhet, se Yottabyte
 Yb – en informationsenhet, se Yottabit
 Yb – kemiskt tecket för grundämnet ytterbium